ZRG – codice aeroportuale IATA dell'autostazione di Bratislava (Slovacchia)